Keswick is de naam van meerdere plaatsen:
 in Engeland: Keswick (Cumbria)
 in de VS: Keswick (Iowa)